Gianyar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Gianyar, kabupaten, Provinsi Bali, 
 Kelurahan Gianyar, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar